Étienne Rey peut désigner :
 Étienne Rey (1789-1867), peintre, graveur, lithographe et écrivain français ;
 Jean-Étienne Rey (1832-1923), compositeur français ;
 Étienne Rey (1879-1965), écrivain et dramaturge français.